Панама се први пут појавила на Олимпијским играма 1928. године, и са краћим паузама је слала своје спортисте на све наредне касније одржане Летње олимпијске игре.

На Зимским олимпијским играма Панама никада није учествовала. Представници Панаме су закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу су освојили 3 медаље, од тога и једну златну 2008. године у Пекингу.

Национални олимпијски комитет Панаме (-{Comité Olímpico de Panamá}-) је основан 1934. а признат од стране МОКа 1947. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 
 Званична страница -{COP}--а

Панама на олимпијским играма